Il doppio  del BRD Arad Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Daniel Muñoz de la Nava e Sergio Pérez-Pérez erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Nikola Mektić e Antonio Veić hanno battuto in finale Marin Draganja e Dino Marcan 7–6(7–5), 4–6, [10–3].

Teste di serie

  Andrei Daescu /  Florin Mergea (semifinali)
  Marin Draganja /  Dino Marcan (finale)

  Goran Tošić /  Denis Zivkovic (primo turno)
  Gerard Granollers /  Javier Martí (primo turno)

Tabellone

Note 
 

BRD Arad Challenger 2012